Give Me Love (Give Me Peace on Earth) – singolo di George Harrison del 1973, dall'album Living in the Material World
 Give Me Love – singolo di Cerrone del 1977, dall'album Supernature
 Give Me Love – singolo di DJ Dado vs Michelle Weeks del 1998
 Give Me Love – singolo di Simone Jay del 2000
 Give Me Love – album dei Coburn del 2005
 Give Me Love – singolo di Ed Sheeran del 2012

Pagine correlate 
Gimme Love